El nombre Sturla se puede referir a:
Geografía
Sturla, barrio de Génova;
Sturla, curso de agua dentro de Génova;  
Valle Sturla, valle de la provincia de Génova;
Nombre de pila
 Sturla Ásgeirsson, jugador de balonmano islandés;
 Sturla Gunnarsson, cineasta canadiense nacido en Islandia; 
 Sturla Sighvatsson, caudillo medieval islandés; 
 Sturla Þórðarson (el viejo), caudillo medieval islandés; 
 Sturla Þórðarson, caudillo medieval islandés, nieto del anterior; 
Apellido
 Daniel Sturla, arzobispo uruguayo;
 Eduardo Martín Sturla, triatleta argentino;
 Flavio Sturla, cirujano maxilofacial argentino;
 Héctor Martín Sturla, abogado y político uruguayo;
 Salvador Sturla, actor y músico dominicano;
Deporte
 Sportiva Sturla, club italiano de natación con sede en Génova.